Вармахли () — деревня в Тобольском районе Тюменской области России, деревня входит в состав Лайтамакского сельского поселения.

Находится недалеко от реки Лайма, в 91 км от города Тобольска. Расположена в регионе Заболотье.

Дороги проселочные, грунтовые, деревня считается трудно доступной.

Местные жители западно-сибирские татары.

На территории деревни имеется подземный горячий источник с минеральной водой.

Телефонная связь не устойчива, электричество подается от дизельных генераторов.

Инфраструктура 
 Начальная школа

Население

Ссылки 
 https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/mo/Tobolsk_mr/government/villages/Laitamakskoe.htm Лайтамакское сельское поселение

Примечания 

Населённые пункты Тобольского района